Granja Julieta pode ser:
 Granja Julieta - Um Bairro do distrito de Santo Amaro, na cidade de São Paulo no Estado brasileiro de São Paulo.
 Granja Julieta - Uma estação da CPTM, em Santo Amaro, distrito da cidade brasileira de São Paulo.

Desambiguação